Георги Христов Кусев е виден български индустриалец, фабрикант, създател на килимарската индустрия в България.

Биография 
Георги Кусев е роден в 1860 година в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Негов чичо е видният църковен деец митрополит Методий Кусев. Получава първоначалното си образование в Прилеп. След Руско-турската война през 1880 г. той пристига в София, столицата на новообразуваното Княжество България. От 1881 до 1900 година заема различни държавни и общински служби. Работи в Министерството на търговията и основава първия български търговски музей и издава първия български алманах за търговия и промишленост. По-късно като инспектор по занаятчийските училища обикаля страната и събира сведения за килимарството, един от основните поминъци в Подбалкана.

През декември 1884 година Кусев става секретар на новосъздаденото революционно дружество Македонски глас.

В 1900 година основава дружество „Български килими“ за производство на персийски килими. Дружеството е със седалище в София и клон в Панагюрище. Дружеството открива курсове по килимарство в Трън, Брезник, Самоков и други селища, организира изложби и участва в панаири. В 1905 година участва на международното изложение в Лиеж, а в 1906 година – в Милано, където получава и високи награди. Кусев успява да привлече и чужди инвеститори, които отварят работилници в страната.

Умира на 13 февруари 1931 година.

Външни препратки 
 „Килимарството в България“, статия от Георги Кусев публикувана във в-к „Воля“, год. II, бр. 53, София, 3 март 1912 г.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София